East End – część Londynu, stolicy Anglii
 East End – wieś w Anglii, w hrabstwie Essex
 East End – wieś w Anglii, w hrabstwie Hampshire 
 East End – wieś w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w dystrykcie Babergh
 East End – wieś w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w dystrykcie Mid Suffolk
 East End – jednostka osadnicza w USA, w stanie Arkansas
 East End – miejscowość na Anguilli 
 East End – miejscowość na Kajmanach 
 East End-Long Look na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych
 East End Park – stadion piłkarski w Dunfermline 
 East End Boys – drugi album duetu Lexy & K-Paul